Passaredo Transportes Aéreos – brazylijska linia lotnicza z siedzibą w Ribeirão Preto.

Brazylijskie linie lotnicze